Рикарду Жорже да Луш Орта (; родился 15 сентября 1994 года в Собреда, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Брага».

Младший брат Рикарду — Андре, также профессиональный футболист.

Клубная карьера 
Орта начал заниматься футболом в академии «Бенфики», в 2011 году он перешёл в молодёжную систему клуба «Витория Сетубал». 7 апреля 2013 года в матче против «Риу Аве» он дебютировал в Сангриш лиге. 9 декабря в поединке против «Академики» Рикардо забил свой первый гол за новую команду.

Летом 2014 года Орта перешёл в испанскую «Малагу». 23 августа в матче против «Атлетик Бильбао» он дебютировал в Ла Лиге. 6 января 2015 года в поединке Кубка Испании против «Леванте» Орта забил свой первый гол за «Малагу». 28 февраля в матче против «Хетафе» он забил свой первый гол в чемпионате Испании.

Летом 2016 года Орта на правах аренды перешёл в «Брагу». 14 августа в матче против «Витории Гимарайнш» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Педру Сантуша. 30 октября в поединке против «Белененсиш» Рикарду сделал «дубль», забив свои первые голы за «Брагу». По окончании сезона клуб выкупил трансфер игрока у «Малаги».

Международная карьера 
В 2013 году Орта в составе сборной Португалии до 19 лет принял участие в юношеском чемпионате Европы в Литве. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Нидерландов, Литвы и Сербии. В поединке против голландцев Рикарду забил гол.

7 сентября 2014 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против сборной Албании Орта дебютировал за сборную Португалии, заменив во втором тайме Вильяма Карвалью.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Орта принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Македонии.

В конце мая 2022 года снова получил вызов в главную сборную от Фернанду Сантуша на матчи Лиги наций УЕФА 2022/23. 2 июня забил свой первый гол за «селесао» с передачи Жуана Канселу в поединке против сборной Испании спустя 10 минут после выхода на замену вместо Рафаэла Леау и тем самым помог команде избежать поражения от «красной фурии».

В матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2022™ в Катарe вышел в стартовом составе против  Сборной Кореи по футболу и забил гол на 5 минуте встречи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Брага»